La Antigua bezeichnet:

 La Antigua (León), Gemeinde (Municipio) in León, Spanien
 La Antigua (Veracruz), Ort in Mexiko
 Municipio La Antigua, Municipio in Mexiko